Stuttgart Open (ранее Mercedes Cup) — мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в июле в Штутгарте (Германия) на травяных кортах. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 770 тысяч евро. Победитель турнира в одиночном разряде помимо приза в размере 53 280 евро также награждается автомобилем марки Mercedes-Benz.

История 
Турнир проводится с 1916 года. В 1978 году включён в серию Гран-При АТР, а в 1979 году получил своё современное название.

С 1990 по 2001 и с 2003 по 2008 год турнир относился ко второй по престижности категории турниров АТР, ATP Gold (до 1998 года — ATP Championship Series). В 2008 году призовой фонд турнира (помимо автомобиля, вручаемого победителю) составлял около 550 тысяч евро. В 2002 году и после изменения сетки АТР-тура в 2009 году турнир относится к базовой категории турниров АТР (с 2009 года — ATP 250).

С 2015 года турнир впервые за все время проведения сменил покрытие с грунтового на травяное. Также изменилось и время его проведения. Его перенесли с традиционного в календаре времени в июле (по окончании Уимблдонского турнира) на начало июня (после завершения Открытого чемпионата Франции).

Победители и финалисты
С 1978 года только двум теннисистам удалось выиграть Mercedes Cup больше, чем дважды. Это сделали Густаво Куэртен, победивший в 1997 году в парном разряде, а в 1998 и 2001 годах в одиночном, и Томаш Шмид, с 1978 по 1989 год трижды победивший в парах. Из теннисистов, дважды побеждавших в Mercedes Cup, только Томас Мустер сделал это дважды подряд, в 1995 и 1996 годах.

Хозяину соревнований только один раз удалось выиграть «Мерседес». Это сделал в 1991 году Михаэль Штих. Ещё четверо представителей ФРГ и объединённой Германии за это время выигрывали турнир пар, причём в 2008 году Кристофер Кас и Филипп Кольшрайбер сделали это вместе. Из представителей бывшего СССР автомобиль завоёвывали Андрей Медведев и Михаил Южный.

В последние годы в одиночном турнире господствуют представители Аргентины и Испании, за последнее десятилетие выигрывавшие его семь раз.

Финалы турнира с 1978 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт